Михаил Глазов: Глазов, Михаил Васильевич (1947—2005) — советский биолог и географ.
 Глазов, Михаил Михайлович (род. 1982) — российский физик-теоретик, профессор РАН, член-корреспондент РАН.
 Глазов, Михаил Фаддеевич — коллежский асессор, депутат от Обоянского дворянства в Комиссии для составления нового уложения.

Примечания